Flodday ist der Name folgender schottischer Inseln:

 Flodday (Barra)
 Flodday (Benbecula)
 Flodday (Harris)
 Flodday (North Uist)
 Flodday (Vateresay)

Siehe auch:
 Fladda
 Fladday
 Flodaigh
 Flodaigh (Bernera)
 Flotta